Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Xavier Daufresne 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 David Engel (primo turno)
 Xavier Daufresne (finale)
 Christer Allgårdh (secondo turno)
 Mario Rincon (secondo turno)

 Nicklas Utgren (primo turno)
 Germán López (quarti di finale)
 Alejo Mancisidor (secondo turno)
 Karol Kučera (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1993